Венгрия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония) в восемнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 17 спортсменов (8 мужчин, 9 женщин), которые выступили в соревнованиях по конькобежному спорту, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону, бобслею и фигурному катанию

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1998
Страны на зимних Олимпийских играх 1998 года